Косин може бити:

 Косин, насеље у општини Урошевац, КиМ, Република Србија
 Косин (Војводство Лођ), насеље у војводству Лођ, Пољска
 Косин (Војводство Лублин), насеље у војводству Лублин, Пољска
 Косин (Војводство Лубуш), насеље у војводству Лубуш, Пољска
 Косин (повјат дравски), насеље у дравском повјату, Војводство Западно Поморје, Пољска
 Косин (повјат пижишки), насеље у пижишком повјату, Војводство Западно Поморје, Пољска